Schweitzer (tramhalte), een tram- en bushalte in België
personen:
Albert Schweitzer, Elzassisch (Duits/Frans) arts, theoloog, organist en Bachkenner, filosoof en Nobelprijswinnaar.
Aleida Schweitzer, Braziliaans pianiste
Anton Schweitzer, Duits componist
Johan Frederik Schweitzer, Nederlands arts en alchemist
Louis Schweitzer, Frans industrieel
Pierre-Paul Schweitzer, voorzitter IMF en vader van Louis